L'Empordà est une plaine de Catalogne. 

Le terme peut désigner :

Toponymes 
 Plaine de l'Empordà, plaine de Catalogne.
 Alt Empordà, comarque de Catalogne.
 Baix Empordà, comarque de Catalogne.

Culture 
 L'Empordà, sardane d'Enric Morera sur un poème de Joan Maragall.

Vin 
 Empordà, vin catalan.

Sport 
 Ceinture de l'empordà, course cycliste de Catalogne disparue en 2011.

Zoologie 
 Empordanesa, poule originaire de l'Empordà.